Edmond Simeoni (1934-2018), militant politique français, nationaliste corse ;
 Filippo Simeoni (1971-), coureur cycliste italien ;
 Gabriel Simeoni (1509-vers 1575), écrivain, poète, historien, militaire et astrologue italien ;
 Gilles Simeoni (1967-), homme politique corse, fils d'Edmond Simeoni et neveu de Max ;
 Max Simeoni (1929-), homme politique corse, nationaliste, frère d'Edmond Simeoni et oncle de Gilles ;
 Sara Simeoni (1953-), athlète italienne ;
 Xavière Simeoni (19?-), juge d'instruction française d'origine corse.